Лович () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 7432 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бохень
 Домбковице-Дольне
 Домбковице-Гурне
 Гузня
 Ямно
 Ястшембя
 Клевкув
 Малшице
 Мыстковице
 Недзвяда
 Острув
 Отолице
 Парма
 Пиляшкув
 Пляценцья
 Попув
 Стшельцев
 Щудлув
 Свёнце
 Сверыж-Первши
 Сверыж-Други
 Выгода
 Забостув-Дужы
 Забостув-Малы
 Завады
 Зельковице
 Урбаньщызна

Соседние гмины 
 Гмина Белявы
 Гмина Доманевице
 Гмина Коцежев-Полуднёвы
 Лович
 Гмина Лышковице
 Гмина Неборув
 Гмина Здуны

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства